Костёл Свя́того Стефа́на (, ) в Вильнюсе — бывший католический храм во имя святого Стефана на окраине Вильнюса, памятник архитектуры и истории. Располагается в юго-восточной части города, в районе железнодорожного вокзала по улице Гележинкелё (). К костёлу ведёт улица Стефановская (Швянтоё Стяпоно, ). Храм включён в Регистр культурных ценностей Литовской Республики как объект национального значения, код 1042.

История 
Один из первых каменных храмов в предместьях Вильны был построен в 1600 году в Рудницком предместье, где хоронились жертвы эпидемий и голода. Инициатором постройки костёла был иезуит священник Шимон Высоцкий, организовавший сбор денег среди горожан. В 1604 году в костёле проходили пышные торжества по поводу канонизации святого Казимира. При храме действовала школа. В 1612 году горожане Андриан и Эмарциан Вежбицкие на свои средства на месте деревянного лазарета при храме возвели каменное здание, рассчитанное на 24 больных, и обустроили три часовни. Во время войны 1655 года костёл пострадал от пожара. Разрушенный тогда же лазарет был отстроен только в 1673 году.

В 1715 году виленский епископ Константы Казимеж Бжостовский передал костёл учреждённому им монастырю рохитов. Настоятелем храма стал старший брат ксёндз Кароль Люткевич. В 1717 году к храму была пристроена капелла Святого Роха для монахов, костёл был обновлён, лазарет расширен.

В 1752 году костёл перешёл в ведение сестёр конгрегации жития Марии (мариавиток). С позволения папы римского Климента XII ещё в 1737 году на участке лазарета была построена обитель сестёр мариавиток (деятельность которых заключалась преимущественно в обращении в христианство евреек). Его учредителем и фундатором был настоятель костёла священник Стефан Турчинович (ум. 1773). В 1739 году виленский епископ Михал Ян Зенкевич утвердил устав конгрегации, подготовленный Турчиновичем. Папа Бенедикт XIV, желая поощрить религиозное усердие монахинь, прислал им в 1752 году особое бреве, подтверждающую устав. За первых тридцать лет деятельности мариавиток в Вильне было обращено свыше 400 неофиток, главным образом девочек из еврейских семей. При монастыре действовала школа для девочек из неимущих семей. Монастырь со временем опустел, поскольку монашки переселились в Белоруссию, и был упразднён. Однако в 1770 году Ангела Потёмкинова с ещё тремя сёстрами в Риме получила благословение папы римского на возобновление в Вильне монастыря. Виленский епископ Игнацы Якуб Масальский подтвердил устав сестёр мариавиток и монастырь в 1788 году был возобновлён. Здания костёла и монастыря значительно пострадали от пожара и разрушений при обстреле Вильны российской артиллерией во время восстания 1794 года. Восстановлением занимались мариавитки. Восстановительные работы ускорил дар царя Петра I, во время пребывания в Вильне пожертвовавшего 3000 серебряных рублей.

Было построено два новых одноэтажных корпуса монастыря и официны для сирот (архитектор Грабовский; 1798). Реконструкцией костёла в 1801—1806 годах руководил архитектор Пьетро Росси. Была возведена колокольня у ворот прилегающего к костёлу кладбища. Ремонты проводились и позднее, особенно основательные после войны 1812 года и в 1820 году. В середине XIX века костёл принадлежал приходу Всех Святых, к которому относились и прилегающие Понары, Бурбишки, Белая Вака, Порубанек, Чёрный Бор и другие деревни.

По царскому указу 12 декабря 1864 года монастырь был упразднён. Монашки были переведены в монастырь бенедектинок при костёле Святой Екатерины. Здания монастыря были переоборудованы под тюрьму. Храм был приписан к костёлу Всех Святых. Главный вход в костёл оказался на территории тюрьмы, поэтому был замурован. При сооружении новой ограды тюрьмы в 1914 году была сильно повреждена часовня Святого Роха, в которой находилась скульптура святого в человеческий рост.
В начале XX века костёл оказался в соседстве с возводимыми производственными помещениями. В 1926 году в зданиях бывшего монастыря обосновался цех камнерезов, а кладбище превратилось в площадку хранения строительных материалов. В бывшем монастыре по-прежнему находилась тюрьма.

Во время Второй мировой войны костёл подвергся разрушениям. В 1946 году был проведён его ремонт. В 1948 году рядом с костёлом начал работать кирпичный цех, костёл использовался как склад. В 1975—1976 годах ремонтировались фасады костёла. Недействующий храм находится в ведении Молодёжного театра; использовался для хранения реквизита. В настоящее время реставрируется.

Костёл изображён на офорте Ежи Хоппена (1927) и темпере Бронислава Ямонта (1921—1922).

Архитектура 
Архитектурный облик костёла выделяет его из других вильнюсских храмов редкими маньеристскими формами декора фасада с элементами традиции готической оборонительной архитектуры. Костёл в плане формы креста с цилиндрическими башенками по углам. Покрыт черепицей. Наружные стены храма позднее были украшены парными пилястрами. Дверь главного входа покрыта кованым листовым железом в узоры. Окна имеют дубовые рамы, а два окна за главным алтарём, с железными рамами — витражи: по левой стороне витраж с изображением святого Стефана, по правой — Сердца Спасителя.
Внутри храм отличается простотой и отсутствием украшений. В XVIII веке интерьер украшали органные хоры и шесть барочных алтарей, погибших в 1794 году. В костёле было надгробие епископа Александра Петра Точиловского (ум. в 1808). В начале XIX века большой алтарь украшали образа святого Степана и святого Иосифа, приписываемые кисти Шимона Чеховича. В алтаре одной из капелл находился образ непорочного зачатия пресвятой Девы Марии, написанный Франциском Смуглевичем или его учеником.

Кладбище 

На кладбище при костёле было похоронено немало известных людей, в том числе известный архитектор, создатель классицизма в Вильне Лауринас Стуока-Гуцявичюс (1753—1798), епископ-суффраган виленский Давид Пильховский (1735—1800), профессор медицины Миколай Ренье (1746—1800), католический священник, профессор логики и философии Виленского университета Аниол Довгирд (1776—1835), философ и первый переводчик сочинений Иммануила Канта на польский язык Юзеф Владислав Быховец (1778—1845), «Нестор виленской сцены» Юзеф Роговский (ум. 1847), шамбелян короля Станислава Августа Ян Ходзько (родственник писателя Игнацы Ходзько и отец писателя Доминика Ходзько) и его жена. Кладбище с 1865 года закрыто. Заброшенное кладбище в межвоенные годы превратилось в площадку хранения строительных материалов.

Ныне скромным своеобразным деревянным памятником с едва читаемой надписью у южного фасада здания костёла отмечена только могила архитектора Лауринаса Стуоки-Гуцявичюса. Рядом на стене в 1998 году установлена мемориальная плита с портретным барельефом архитектора и надписью на литовском языке (скульптор Йонас Норас Нарушявичюс, архитектор Витаутас Заранка). До Второй мировой войны в стену была вмурована скромная таблица без каких бы то ни было украшений с надписью на польском языке.

Примечания

Литература 
 Wilno. Przewodnik krajoznawczy Juliusza Kłosa, Prof. Uniwersytetu St. Batorego. Wydanie trzecie poprawione po zgonie autora. Wilno, 1937. S. 193—194.
 Adomas Honoris Kirkoras. Pasivaikščiojimas po Vilnių ir jo apylinkes. Vertė Kazys Uscila. Vilnius: Mintis, 1991. P. 195—200.
 Vladas Drėma. Dingęs Vilnius. Vilnius: Vaga, 1991. ISBN 5-415-00366-5. P. 368—369.

Ссылки 
 
 Vilniaus Šv. Stepono bažnyčia
 Vilniaus buvęs rokitų (vėliau — marijavičių) vienuolynas ir Šv. Stepono bažnyčia
 

Стефана
Вильнюс